Ying Shao (140-206), écrivain et historien chinois. 
 Yuan Shao (144-202), seigneur chinois.
 Shao Yong (1011-1077), philosophe, historien et poète chinois. 
 Pierre Shao Zhumin (1965), prélat catholique chinois. 
 Jiayi Shao (1980), footballeur chinois. 
 Shao Yiwen (1995), nageuse chinoise.
 Shao Yaqi (1996), escrimeuse chinoise.